Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2012—2013 — 22-ий сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склад команди

Основний склад

Гравці, які перебували в оренді

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Copa del Sol

Сезон

Суперкубок

Чемпіонат України

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Груповий етап

Плей-оф

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли в оренду

|-

Бомбардири

Сухі матчі

Дисциплінарні порушення

Відвідуваність матчів

Чемпіонат України 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Ліга чемпіонів

Примітки 

Шахтар Донецьк
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк
2012 в українському спорті
2013 в українському спорті